Gracia hace referencia a varios artículos:

Cualidad
Gracia hace referencia a un conjunto de cualidades como el humor, la elegancia o la belleza.

Derecho
Gracia (Derecho), concepto jurídico: concesión otorgada por un poder público.

Religión
Las tres Gracias. En la mitología griega, son las compañeras de Afrodita, las llamadas Cárites, que son: Aglaya (‘Belleza’), Eufrósine (‘Júbilo’) y Talia (‘Floreciente’).
Gracia divina, concepto teológico. En relación con la Biblia judío cristiana "...la mayoría  de escritos del Nuevo Testamento se escribieron durante la segunda parte del siglo I d.C. y en ellos se refleja el medio histórico cultural imperante en ese momento".
Corriente de gracia, concepto de la teología cristiana.

Lugares

En Barcelona
Distrito de Gracia
Paseo de Gracia
Villa de Gracia, barrio

En Tenerife
Gracia (San Cristóbal de La Laguna), barrio
Gracia (Tranvía de Tenerife)

Personas 
Gracia (nombre), nombre propio de mujer.
Gracia Barrios, pintora chilena
Gracia Baur, cantante alemana 
Gracia de Triana, "La Calentito", cantante
Gracia Iglesias Lodares, escritora de literatura infantil
Gracia Indri, cantante, modelo y actriz indonesia
Gracia Montes, cantante de coplas
Gracia Morales, dramaturga y actriz
Gracita Morales, actriz española
Gracia Nasi, rica portuguesa
Gracia Olayo, actriz cómica española
Gracia Querejeta, cineasta española

Hosokawa Gracia, noble japonesa

Como apellido 
Ana Gracia, actriz española
Sancho Gracia, actor español

Cine
Gracia y el forastero (película)
Gracia Exquisita, cortometraje experimental

Lectura
Gracia y Justicia, revista de humor político, publicada en Madrid durante la Segunda República Española
Gracia y el forastero, novela
Gracia (tipografía), los elementos decorativos de ciertos tipos de letras. Véase también "Ars gratia artis" o Arte por el arte

Religión
Gracia divina, concepto central en la teología cristiana.
Las Tres Gracias entendidas como el conjunto de los tres impuestos eclesiásticos en el Antiguo Régimen en España: la Bula de la Santa Cruzada, el subsidio eclesiástico o décima y el excusado eclesiástico.
Las Tres Gracias o Cárites, diosas griegas de la belleza, la naturaleza y el encanto.
Morir en Gracia. Morir sin pecado o con los pecados perdonados.

Además
Gracia-Orlová, carrera ciclista femenina checa
Tiro de gracia, tiro en la nuca cuando la ejecución por fusilamiento no ha sido inmediatamente fatal.

Referencias